

Hindouisme
Les avatars sont des incarnations de Dieu sur Terre.

Bouddhisme
Dans la tradition bouddhiste, une incarnation désigne celui qui est soupçonné d'être la prochaine renaissance d'une personne décédée, dans la plupart des cas, un lama ou d'autres maîtres. Ce concept diffère de la notion de réincarnation dans l'hindouisme.

Christianisme
 L'Église catholique appelle Incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle le salut de l'homme.

Personnes et lieux
Marie de l'Incarnation, née le  et morte le , est une mystique ursuline de Tours et de Québec.
Le pont Marie-de-l'Incarnation est un pont de la ville de Québec enjambant la rivière Saint-Charles
La cathédrale de l'Incarnation de Malaga est un des monuments majeurs de la Renaissance en Andalousie.
La cathédrale de l'Incarnation de Grenade est un édifice de la Renaissance, bâti à partir du  dans la ville espagnole de Grenade, en Andalousie.